

Населені пункти та їхні частини

 Броніково — село в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Броніково — село в гміні Мірославець Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Броніково — колонія в гміні Млинари Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Броніково — осада в гміні Збоншинек Свебодзінського повіту Любуського воєводства

Примітки